The Misunderstood — американо-британская рок-группа, образовавшаяся в 1963 году в Риверсдейле, Калифорния, переехавшая (по приглашению Джона Пила) в 1966 году в Лондон, Англия, и здесь, несмотря на скудность записанного материала (официально вышли лишь два её сингла), получившая репутацию пионеров рок-психоделии, о которых с восторгом отзывались, в частности, Pink Floyd. Стиль группы нередко сравнивали со стилем The Yardbirds, во многом благодаря необычной, новаторской гитарной работе. Журнал Creem в 2004 году писал о группе как одной из самых необычных в истории рока; Head Heritage Magazine отмечал новизну звучания The Misunderstood, группы, которая намного опередила своё время.

Дискография

Синглы 
 «You Don’t Have to Go/Whose Been Talkin'»? (Blues Sound, USA 1965)
 «I Can Take You to the Sun» (Hill/Brown) / «Who Do You Love» (Ellas McDaniel) (Fontana Records 1966)
 «Children of the Sun» (Hill/Brown)/«I Unseen» (Fontana Records, Feb 1969)
 «Tuff Enough» / «Little Red Rooster» (Fontana, 1969)
 «Never Had A Girl» (Like You Before) (Campbell/Hoard) / «Golden Glass» (Campbell/Hoard) (Fontana TF1041, July 1969)
 Children of the Sun EP (Cherry Red Records, 1980)

Альбомы 
 Before The Dream Faded (Cherry Red Records, 1982)
 The Legendary Gold Star Album (Cherry Red)
 The Lost Acetates 1965-66  (Ugly Things Records)
 Broken Road (Cherry Red, 1998)

Сборники 
 Acid Drops, Spacedust & Flying Saucers: Psychedelic Confectionery — Performer
 Ghetto South — Vocals
 Pillows & Prayers, Vol. 1 — Performer
 Acid: Final Frontier — Performer
 In Search of Space: 60’s to 70’s, Vol. 3 — Performer
 Pillows & Prayers, Vol. 2 — Performer
 And the Heavens Cried — Performer
 Nuggets II — Performer
 Rare Trax vol. 32 — Eight Miles High. US Psychedelic Underground from the 60’s and 70’s. — Performer

Примечания

Ссылки 
 themisunderstood.com, сайт The Misunderstood

Рок-группы Великобритании
Рок-группы США
Группы психоделического рока из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Лондона
Группы блюз-рока из США